Ричард Хорнер Бейлз (;  — ) — американский дирижёр и композитор.

Окончил Истменовскую школу музыки (1936), затем занимался в Беркширском музыкальном центре под руководством Сергея Кусевицкого. С 1943 по 1985 гг. дирижёр Оркестра Национальной галереи (Вашингтон). В 1960 г. удостоен Премии Дитсона, присуждаемой Колумбийским университетом лучшему американскому дирижёру.

В композиторском наследии Бейлза наиболее известны программные произведения на темы истории США, прежде всего из времён Войны за независимость и Гражданской войны. Сочинение Бейлза «Республика» () исполняется в ходе каждой инаугурационной церемонии Президента США начиная с 1955 года.

Источники 

Композиторы США
Дирижёры США
Академические музыканты США